Четвериков, Четверіков — російське прізвище.

Чоловіки 
 Четверіков Іван Антонович (1951-2004) — народний депутат України 4-го скликання.
  (1904–1987) — російський авіаконструктор
 Четверіков Сергій Вікторович — майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксингу.
 Четвериков Сергій Сергійович (1880–1959) — російський зоолог, генетик, еволюційний біолог
 Четвериков Віталій Павлович (1933–1983) — білоруський режисер

Жінки 
 Четверикова Ірина Сергіївна (нар. 1960) — український звукорежисер
 Четверікова Ольга Миколаївна — кандидат історичних наук, доцент Московського інституту міжнародних відносин.
Російські прізвища